Никитинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Никитинское сельское поселение — входит в Новодеревеньковский район, Орловская область
 Никитинское сельское поселение — входит в Холм-Жирковский район, Смоленская область
 Никитинское сельское поселение — входит в Сурский район, Ульяновская область

См. также

 Никитинский сельсовет